А́бе Ми́ндертс Ле́нстра (; ) — нидерландский футболист, нападающий, выступал за клуб «Херенвен» и сборную Нидерландов.

Самый выдающийся игрок в истории клуба. В честь него назван стадион в Херенвене. Неофициально, во времена Ленстры «Херенвен» называли «Абенвен». После завершения карьеры некоторое время работал в Футбольном союзе Нидерландов.

Биография 

По национальности — фриз.

Родился во Фрисландии. В двенадцатилетнем возрасте его заметил известный английский тренер Сидней Касл, который захотел увезти Ленстру с собой в «Хаддерсфилд Таун», но его не отпустил отец. В составе «Херенвена» дебютировал в 16 лет. Перед первым матчем забыл дома бутсы, и дебют пришлось отложить на неделю.

За почти двадцать лет выступлений за клуб забил 523 гола. В матче с «Аяксом» 7 мая 1950 года, проигрывая за полчаса до финального свистка 1:5, «Херенвен» сумел не только отыграться, но и забить победный мяч. Два мяча провёл Ленстра, ещё три были забиты с его передач.

Никогда не отличался скоростью. Был превосходным техником и обладал потрясающей интуицией. Всегда знал, где нужно принять мяч и как им распорядиться. 

В 1940 году дебютировал в сборной Нидерландов, став первым фризом в её истории. Однажды тренер Карел Кауфман назвал его «упрямым фризским ослом», после чего Ленстра покинул национальную команду. Но конфликт удалось замять, и вскоре Ленстра стал лидером «оранжевых». Вместе с Фасом Вилкесом и Киком Смитом они составили ударное трио сборной — Вилстра. Потом вместо Смита играл Кес Рейверс.

На Олимпиаде 1948 года сыграл два матча со сборными Ирландии и Великобритании. Первый матч Нидерланды выиграли 3:1, второй проиграли в дополнительное время 3:4.

Ленстра с женой были самой популярной семейной парой в Нидерландах. Они рекламировали «Кока-Колу» и бульонные кубики, часто их фото размещались в журналах. Весной 1977 года у Ленстры случился паралич, и он оказался прикован к инвалидной коляске. В сентябре 1985 года умер. Его тело было кремировано.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Тренеры ФК «Херенвен»